Kristof Allegaert (1976) – ciclista belga
 Piet Allegaert (1995) – ciclista su strada belga